Сьорпаэс () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сьорпаэс, Джильдо (род. 1938) — итальянский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Сьорпаэс, Серджио (род. 1934) — итальянский бобслеист, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.